„Ајде да се дружиме” је југословенска телевизијска серија снимљена 1985. године у продукцији ТВ Скопље.

Улоге 

|-
|Ленче Делова || Зорка Брзозборка (7 еп. 1985)
|-
|Гјоргји Колозов || Поце Кокале (7 еп. 1985)
|-
|Ванчо Петрушевски || Жарко Загарко (7 еп. 1985)
|-
|Гоце Тодоровски || Гоце Скокале (7 еп. 1985)
|-
|Благоја Чоревски || Базе Видра (7 еп. 1985)
|-
|Ваљон Адеми || (1 еп. 1985)
|-
|Илина Ангеловска || (1 еп. 1985)
|-
|Владимир Дади Ангеловски || (1 еп. 1985)
|-
|Сандра Делова || (1 еп. 1985)
|-
|Мите Грозданов || (1 еп. 1985)
|-
|Гоце Влахов || (1 еп. 1985)
|-
|Весна Исајловска || (1 еп. 1985)
|-
|Ђокица Лукаревски || (1 еп. 1985)
|-
|Бјанка Мангутова || (1 еп. 1985)
|-
|Роза Нолцева || (1 еп. 1985)
|-
|Панде Сахов || (1 еп. 1985)
|-
|Соња Стефановска || (1 еп. 1985)
|-
|Бисера Темкова || (1 еп. 1985)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије